Mohammad-Hassan Aboutorabi Fard é um político iraniano do partido conservador.

Políticos do Irão